Юрий Гаврилович Ярошенко () — советский и российский инженер-металлург, учёный и педагог, доктор технических наук (1968), профессор (1969), почётный профессор УГТУ (1999). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992).

Автор более 550 научных и учебных работ, в том числе 23 монографий и 11 учебников для студентов высших учебных заведений, 36 патентов и авторских свидетельств на изобретения, под его руководством было защищено 9 докторских и 42 кандидатские диссертации.

Биография 
Родился 19 сентября 1927 года в городе Днепропетровске Украинской ССР.

С 1944 по 1949 годы обучался на металлургическом факультете Уральского политехнического института, по окончании которого с отличием получил специализацию инженер-металлург. С 1949 по 1952 годы обучался в аспирантуре на кафедре металлургические печи Уральского политехнического института.

С 1952 года начал свою педагогическую деятельность в Уральском политехническом институте: с 1952 по 1955 годы — ассистент, с 1955 по 1969 годы — доцент, с 1969 по 1979 годы — профессор кафедры металлургические печи. С 1979 по 1999 годы в течение двадцати лет Ю. Г. Ярошенко являлся заведующим кафедрами «Металлургические печи» и «Теплофизика и информатика в металлургии» Уральского политехнического института, с 1998 года — профессор этой кафедры. Ю. Г. Ярошенко являлся одним из основателей и признанных лидеров Уральской научной школы металлургов-теплотехников.

В 1953 году Ю. Г. Ярошенко защитил диссертацию на соискание учёной степени — кандидат технических наук по теме: «Исследование теплообмена в доменной печи и теплофизических материалов», в 1968 году защитил диссертацию на соискание учёной степени — доктор технических наук по теме: «Исследование теплофизических процессов в слоевых металлургических печах». В 1969 году Ю. Г. Ярошенко было присвоено учёное звание профессора, в 1999 году — звание почётного профессора УГТУ.

Основная научная деятельность Ю. Г. Ярошенко связана с вопросами в области экологии и теплофизики металлургических технологий. Ю. Г. Ярошенко был участником более чем в тридцати семи международных конгрессах на которых им было представлено около пятьдесят два научного доклада, он был избран почётным членом Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова и членом Международной энергетической академии. Ю. Г. Ярошенко является автором более пятисот пятидесяти научных и учебных работ, в том числе двадцати трёх монографий и одиннадцать учебников для студентов высших учебных заведений, в 2006 году за учебник «Экология» Ю. Г. Ярошенко был удостоен — Премии Правительства Российской Федерации в области образования. Ю. Г. Ярошенко является автором тридцати шести патентов и авторских свидетельств на изобретения, под его руководством было защищено девять докторских и сорок две кандидатские диссертации.

В 1992 году Указом Президента Российской Федерации «за заслуги в научной деятельности» Юрий Гаврилович Ярошенко был удостоен почётного звания Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Скончался 17 марта 2021 года.

Награды 

 Орден Почёта (2007 — «За заслуги в научно-педагогической деятельности и большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов»)
 Орден «Знак Почёта» (1986)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль ВДНХ

Звания 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1992)

Премии 
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования (2006)

Примечания

Литература 
 
 
 Юрий Гаврилович Ярошенко (к 85-летнию со дня рождения): биобиблиогр. указ. тр. (1951—2012 гг.) / Урал. федер. ун-т, Зонал. науч. б-ка, Отд. информ.-библиогр. обслуживания; сост. Е. Ю. Васина, М. В. Стахеева, Л. В. Шарапова; науч. ред. Г. С. Щербинина. — 2-е изд., доп. и перераб.- Екатеринбург, 2012 г. — 63 с. — (Серия «Выдающиеся учёные университета»).

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета